O Grande Prêmio da Alemanha de 2008 foi a décima etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 11 e 13 de julho de 2008 no Sachsenring.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto na Alemanha em 2008